Соревнования по стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 15 и 16 августа. Приняли участие 19 спортсменов из 14 стран.

61-летний Афанасий Кузьмин принял участие в своих восьмых Олимпийских играх.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация 
Зелёным отмечены спортсмены, вышедшие в финал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр